Eryx kan syfta på:

ERYX – en fransk pansarvärnsrobot
Eryx (djur) – ett släkte av ormar
Eryx, Sicilien – en antik stad på Sicilien, nutida Erice